

 Sólyomalakúak, a madarak osztályának egy rendje
 Sólyomfélék családja (ezen a lapon találod a sólyom nevet viselő madárfajok felsorolását)

 Sólyom (Şoimi), Bihar megyei (Románia) település
 Sólyom, keresztnév
 Sólyom, családnév

 A Sólyom, a Marvel Comics egyik szuperhőse
 Sólyom szárnyashajó (II., III.)
 Sólyom Hungarian Airways légitársaság